Эль-Пикасо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 25 км². Население — 771 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web no oficial de El Picazo

Населённые пункты Куэнки
Муниципалитеты Куэнки